Уэсткотт () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
Основная статья — .
По данным 2014 года, фамилия Уэсткотт занимала 37 239-е место по распространённости в мире: её носили  человек.Распространённость фамилии по странам и территориям<ref>Westcott Surname Meaning & Statistics  // forebears.io</ref>:

  (1825—1901) — британский учёный-теолог,  (1890—1901), один из авторов «Греческого Нового Завета Весткотта и Хорта» (1881).
  (1903—1935; наст. имя Миртас Хикмен) — американский киноактёр.
  (1802—1880) — американский политик: сенатор от Флориды (1845—1849).
  (1838—1887) — американский политик, судья  (1868—1885).
  (1807—1888) — американский политик, геодезист и бизнесмен.
  (1848—1913) — корабельный капитан Великих озёр.
 Уэсткотт, Дэвид (род. 1957) — британский хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1984 года.
  (род. 1977) — канадский хоккеист.
 Уэсткотт, Кэрри (род. 1969) — американская актриса и фотомодель.
  (fl. с 1975) — британская гримёр.
  (1592—1677) — один из первых поселенцев колонии Род-Айленд.
  (1848—1925) — англо-южноафриканский коронер, церемониальный маг, теософ, масон, Верховный маг Общества розенкрейцеров Англии, сооснователь ордена «Золотая заря».
 Уэсткотт, Фредерик (? — 1861) — британский ботаник.
 Уэсткотт, Фредерик Джон (1866—1941; более известен как Фред Карно) — английский театральный менеджер и продюсер, импресарио (придумал метание торта).
 Уэсткотт, Хелен (1928—1998; наст. имя Миртас Хелен Хикмен'') — американская актриса театра, кино и телевидения.

Топоним 
Англия
  — деревня в Бакингемшире.
  — база ВВС близ деревни.
  — деревня в Суррее.
  (Уэскот-Бартон, Уэскоут-Бартон) — деревня в Оксфордшире.

Прочие страны
  — нейборхуд г. Сиракьюс (штат Нью-Йорк, США).

Транспорт 
  — американский автомобиль (1909—1925).
  — американский почтовый корабль (1949 — ).

См. также 
  — несколько значений.

Примечания